Op de Australian Open 2001 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 19 tot en met 28 januari 2001.

Van de titelhouders Rennae Stubbs en Jared Palmer speelde de laatste niet mee. Stubbs speelde samen met landgenoot Todd Woodbridge. Zij waren als eersten geplaatst. In de halve finale werden ze uitgeschakeld door het als vierde geplaatste koppel Barbara Schett en Joshua Eagle.

Barbara Schett bereikte zo voor de eerste (tevens enige) keer in haar tennisloopbaan een grandslamfinale. Ze verloren van de als derde geplaatste Corina Morariu / Ellis Ferreira die hiermee hun eerste (en enige) gemengddubbelspeltitel veroverden.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2001